EIL est un code qui peut désigner :
 .

EIL est un sigle qui peut signifier :
 Efficacité indépendance laïcité, une ancienne fédération syndicale française ;
 Essai interlaboratoire.
Code